Diego Luis González Alcaraz (Alto Paraná, Paraguay, 7 de enero de 2003) es un futbolista paraguayo que juega de extremo izquierdo en el Lazio del Serie A.